Монміра́й ()

 Монмірай (Марна) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест
 Монмірай (Сарта) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар